Името Равна носят няколко български села:
 Равна, село в Област Варна, България;
 Равна, село в Област Монтана, България;
 Равна, село в Годечко, Софийска област, България;
 Равна (Бойковец), село в Етрополско, Софийска област, България;
 Равна, обезлюдено село, присъединено към Голям извор, област Ловеч, България
 Равна е село на р. Тимок, недалеч от гр. Гургусовъц, днес в Сърбия с 236 жители 236 (2002 г.) до едноименната крепост в Стара планина.
 Равна е предосманското име на крепостта и дн. град Чуприя на р. Раваница в Поморавието, днес Сърбия.
 Равна, днес Исома, село в дем Кукуш, Гърция;
 Равна или Долна Равна, до 1926 година, днес Маратуса, село в дем Полигирос, Гърция;
 Равна, до 1926, днес Петрокераса, село в дем Лъгадина, Гърция.
 Равна възвишения в Сухо планина